Блю́дечко:
 Блюдечко  — маленькое блюдце, предмет чайной или кофейной посуды,
 Блюдечко — моллюск.
 Блюдечко — древнерусская мера объёма. Во второй Новгородской летописи под 1555 годом записано: «того же лета было семя огуречное дорого, гривенка 20 алтын, а Блюдечко по гривне Новгородцкая». Алтын составлял 6 денег, новгородская гривна 14 денег, большая гривенка 84 золотника; поэтому на блюдечко помещалось около 40 грамм семени.

Примечания